

Wydarzenia 

 zamach stanu Kylona w Atenach (data sporna lub przybliżona)

Urodzili się 
 Zoroaster, perski prorok, twórca zaratusztrianizmu (data sporna lub przybliżona) (zm. ok. 583 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).